Taça Farroupílha é o Segundo Turno do Campeonato Gaúcho de Futebol, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol em que o Internacional de Porto Alegre é o único vencedor, com 5 títulos em 5 edições. Nos Campeonatos Gaúchos de 2009 e 2010, o nome dado ao turno era Taça Fábio Koff, em alusão ao ex-presidente do .

Lista de Campeões

Ver também 
 Campeonato Gaúcho de Futebol
 Taça Piratini

Competições de futebol do Rio Grande do Sul